Flogger steht für:
 Flogger, Mitglieder einer Jugendkultur, ab 2003 in Argentinien entstanden
 Peitschenmodell, zur Bestrafung oder zum Lustgewinn, siehe Peitsche (BDSM)
 Mikojan-Gurewitsch MiG-23, sowjetisches Kampfflugzeug, als NATO-Codename

Siehe auch:
 Flogging Molly (Folk-Punk-Rock-Band)
 Flogging a Dead Horse (englische Redewendung)